Brookfield Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Dakota du Sud 
 Brookfield Township du comté de McCook.

Illinois 
 Brookfield Township du comté de LaSalle.

Iowa 
  Brookfield Township du comté de Clinton.
  Brookfield Township du comté de Worth.

Michigan 
  du comté de Eaton.
  du comté de Huron.

Minnesota 
  du comté de Renville.

Missouri 
 Brookfield Township du comté de Linn.

Ohio 
  du comté de Noble.
  du comté de Trumbull.

Pennsylvanie 
  du comté de Tioga.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships